Localidades
Diamond (Illinois)
Diamond (Missouri)

Cinema e TV
The Diamond (1954), produção britânica em 3-D
Diamonds (filme de 1975), com Robert Shaw e Shelley Winters
Diamonds (filme de 1999), comédia com Kirk Douglas e Dan Aykroyd
Diamonds (telessérie de 1981), produção britânica
Diamonds (telessérie de 1987), produção canadense

Música 
Diamond (rapper)
Diamonds (álbum de C.C. Catch)
"Diamonds" (canção), gravada por Rihanna

Diamonds: Best of Dio, álbum

Desambiguação